Наук () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наук, Август Карлович (1822—1892) — немецкий и российский филолог-классик, академик, профессор ПИФИ в 1869—1883 годах.
 Наук, Эрнест Фридрих (1819—1875) — профессор физики, химии и минералогии; директор Рижского политехнического училища. 
 Наук, Эрнст Георг (1897—1967) — немецкий учёный, специалист в области патологии, дерматологии и тропической медицины.